Marell ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Marell (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Gisela Marell (* 1938), deutsche Schlagersängerin
 Jakob Marell (1649–1727), deutscher Jesuit

Siehe auch:
 Jacob Marrel (1614–1681), deutscher Stilllebenmaler